Авдотьїно — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Авдотьїно — присілок, Сосновське сільське поселення, Вологодський район, Вологодська область
 Авдотьїно — присілок, Спаське сільське поселення, Вологодський район, Вологодська область
 Авдотьїно — село, Волоколамський міський округ, Московська область
 Авдотьїно — село, Домодідовський міський округ, Московська область
 Авдотьїно — село, Починковський район, Смоленська область
 Авдотьїно — село, Ступинський міський округ, Московська область
 Авдотьїно — присілок, Ульяновський район, Ульяновська область

Також 
 Авдотьїне